Donald (Oregon), població dels Estats Units a l'estat d'Oregon 
 Ànec Donald, personatge de ficció de The Walt Disney Company
 Donald I d'Escòcia (813-862), rei d'Escòcia
 Donald II d'Escòcia (?-900), rei d'Escòcia, fill de Constantí
 Donald III d'Escòcia (1040-1097), rei d'Escòcia